— дебютный студийный альбом японской фолк-рок-группы Happy End, выпущенный 5 августа 1970 года. Поскольку название третьего альбома группы то же самое, только написанное латиницей, данный альбом также известен как , по слову на вывеске на обложке альбома.

Пять бонусных композиций были включены в альбом, когда он вошёл в сборник Happy End Box, изданный 31 марта 2004 года.

Об альбоме 
Пластинка ознаменовала важный поворотный момент в истории японской музыки, поскольку вызвала так называемый . Между известными деятелями японской рок-индустрии, в первую очередь участниками Happy End и , происходили дебаты по поводу того, является ли исполнение рок-музыки на японском языке состоятельным. До этого почти весь рок в Японии исполнялся на английском. Успех дебютного альбома Happy End и последующего, Kazemachi Roman, доказал состоятельность японоязычного рока в стране.

Британский музыкант и писатель Джулиан Коуп в книге , посвящённой японскому року, назвал Happy End «очевидно, лучшей работой группы». Компания HMV Japan, как и Коуп, отметила сходство пластинки с творчеством Crosby, Stills, Nash & Young.

Песня «Shin Shin Shin» вдохновила создателей одноимённого фильма 2013 года.

Список композиций 
Автор слов ко всем песням, кроме отмеченных — Такаси Мацумото.

Участники записи 
Данные взяты из буклета к Happy End.
 Харуоми Хосоно — вокал, бас-гитара, клавишные, гитара
 Эйити Отаки — вокал, гитара, двенадцатиструнная гитара
 Сигэру Судзуки — соло-гитара, челеста
 Такаси Мацумото — ударные
 Эйдзи Огура — двенадцатиструнная гитара, хлопанье в ладоши

Примечания 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы на японском языке